The Man Who Wasn't – film del 1915 diretto da Hay Plumb
 The Man Who Wasn't – film del 2009 diretto da Kevin A. McCormack